

Geografia 
 Spagna
 Reinoso – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Reinoso de Cerrato – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Alonso de Reinoso – conquistador spagnolo che operò in Honduras, Messico, Perù e Cile
 Carlos Reinoso – allenatore di calcio ed ex calciatore cileno, centrocampista
 Daniel Reinoso – ex calciatore ecuadoriano, difensore
 Gerardo Reinoso – ex calciatore argentino, centrocampista
 Jair Reinoso – calciatore colombiano, attaccante
 Mauricio Reinoso – ex arbitro internazionale di calcio ecuadoriano